Asco kan syfta på:

 Asco (fårost) – en fårost från Korsika

Geografi
Asco, Haute-Corse – kommun på Korsika, Frankrike
 Asco, West Virginia – samhälle i McDowell County, West Virginia, USA